Ringland (organisatie), een Antwerpse organisatie die ijvert voor overkapping van de volledige ring om Antwerpen
 Ringland (Norfolk), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Norfolk